Rockford (Alabama)
Rockford (Illinois)
Rockford (Iowa)
Rockford (Michigan)
Rockford (Minnesota)
Rockford (Ohio)
Rockford (Tennessee)
Rockford (Washington)
Ou ainda:
New Rockford

Outros
Rockford's Rock Opera
The Rockford Files

Desambiguações de topônimos